Sátántangó, 1994-ben bemutatott fekete-fehér magyar film Tarr Béla rendezésében
Sátántangó, Krasznahorkai László első regénye